Anonyme Briefe heißen die Filme
 Anonyme Briefe (1949), deutscher Kriminalfilm
 Anonyme Briefe (1962), britischer Kriminalfilm